Burgau kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Burgau, Bayern, kommun, Schwaben,

Österrike 

 Burgau, Steiermark, kommun,